Kristijan Aleksandrov Malinov (Bulgaars: Кристиян Александров Малинов) (Petrich, 30 maart 1994) is een Bulgaars voetballer die als middenvelder speelt voor OH Leuven en voor het nationale elftal van Bulgarije.

In 2008 werd hij opgenomen in de jeugdacademie van Litex Lovetsj. In 2013 tekende hij daar zijn profcontract. Op uitleenbeurt bij PFK Dobroedzja Dobritsj speelde hij zijn eerste professionele wedstrijden in het seizoen 2013/2014. Het daaropvolgende seizoen kwam er zijn doorbraak bij Litex Lovetsj. In juni 2016 maakte Malinov de overstap naar CSKA Sofia. Na 4 seizoen bij CSKA Sofia volgende een transfer naar het Belgische OH Leuven.

Sinds 2015 speelt Malinov voor de nationale ploeg van Bulgarije.

Carrière

Litex Lovetsj
Na enkele door te brengen op de jeugdacademie maakte Malinov in november 2011 voor de eerste maal deel uit van de wedstrijdkern van Litex Lovetsj. Hij kwam echter nog niet aan spelen toe. Hij werd voor het seizoen 2013/2014 uitgeleend aan Dobroedzja dat in de tweede divisie speelde.

Het volgende seizoen werd Malinov een vaste basisspeler bij Litex Lovetsj. Zijn eerste goal maakte hij op 14 september in de 2-0 thuisoverwinning tegen Haskovo.

CSKA Sofia
In 2016 maakte Malinov de overstap naar CSKA Sofia, dat de proflicentie van Litex Lovetsj had overgenomen. Hier werd hij de komende vier seizoen een belangrijke basisspeler.

OH Leuven
Malinov maakt in augustus 2020 de overstap naar OH Leuven.

Bulgaars voetballer